Санаев — русская фамилия; имеет женскую форму . Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Александр, означающего по-гречески «защитник людей».

Известные носители:
 Санаев, Владимир Иванович (1932—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Санаев, Всеволод Васильевич (1912—1996) — советский актёр театра и кино.
 Санаев, Павел Владимирович (род. 1969) — российский писатель, актёр, сценарист, режиссёр, переводчик, внук Всеволода Санаева.

Псевдонимы 
 Алексей Санаев — современный русский писатель, автор ряда пособий по связям с общественностью, политическим технологиям, а также приключенческих романов.



Примечания